Kerabari – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Gandaki w dystrykcie Gorkha
 Kerabari – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Kośi w dystrykcie Morang